Gutian bezeichnet:

 Gutian (古田县), Kreis der Stadt Ningde in der chinesischen Provinz Fujian
 Gutian (Liancheng) (姑田镇), Großgemeinde des Kreises Liancheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Gutian (Shanghang) (古田镇), Großgemeinde des Kreises Shanghang in der chinesischen Provinz Fujian
 Gutian (Qiaokou) (古田街道), Straßenviertel des Stadtviertels Qiaokou in der chinesischen Provinz Hubei